Емілі Луа і Ніколь Пратт були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі, оскільки Луа вирішила сконцентруватись на одиничному розряді.

Маріон Бартолі і Шахар Пеєр виграли титул, у фіналі перемігши Ешлі Гарклроуд і Бетані Маттек-Сендс з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

2006 Women's Doubles